Rocky River ist der Name folgender Flüsse:

in Australien:
 Rocky River (Gwydir River), Nebenfluss des Gwydir Rivers in New South Wales, Australien.
 Rocky River, anderer Name des Timbarra River (Clarence River)
 Rocky River (Jack River) in Victoria
 Rocky River (Korallenmeer) in Queensland
 Rocky River (Broughton River) in South Australia
 Rocky River (Whyte River) in Tasmanien

in Kanada:
 Rocky River (Athabasca River) in Alberta
 Rocky River (St. Mary’s Bay) in Neufundland

in Neuseeland:
 Rocky River (Motueka River), in der Region Tasman
 Rocky River (Slate River), in der Region Tasman
 Rocky River (Whakapohai River), in der Region West Coast

in den Vereinigten Staaten:
 Rocky River (Golf von Alaska) in Alaska
 Rocky River (Housatonic) in Connecticut
 Rocky River (St. Joseph River) in Michigan
 Rocky River (Pee Dee River) in North Carolina
 Rocky River (Eriesee) in Ohio
 Rocky River (Savannah) in South Carolina
 Rocky River (Caney Fork) in Tennessee

Rocky River ist der Name folgender Orte:

 Rocky River (Ohio), Stadt in den Vereinigten Staaten
 Rocky River (New South Wales), Siedlung in Australien

Siehe auch:
 Rock River